Jonas Brothers American Club Tour (Jonas Brothers Американско клубно турне) е второто турне на американската поп рок група Jonas Brothers, което се провежда с цел да рекламира новоиздадения им албум It's About Time. По-голямата част от турнето е подкрепяна от Джен Маркс и проведена в малки клубове и зали, тъй като по това време бандата все още е слабо известна. Турнето започва на 28 януари 2006 и завършва на 3 март 2006. Състои се от общо 28 концерта.

Дати

Вижте също 
 Best of Both Worlds Tour
 Кевин Джонас
 Джо Джонас
 Ник Джонас

Външни препратки 
  Официален сайт
 
 Джонас Брадърс в MySpace
 Джонас Брадърс във Facebook

Музикални турнета от 2006 година
Турнета на Джонас Брадърс